Con l'appellativo Stazione di Arcisate ci si può riferire a due scali ferroviari attivi a momenti alterni nell'omonimo comune italiano: 

 Stazione di Arcisate (1894)
 Stazione di Arcisate (2017)